De Primeira Liga 2003–2004 was het 70ste seizoen van de strijd in de hoogste afdeling van het Portugese betaald voetbal. Het ging van start op 16 augustus 2003 en eindigde op 9 mei 2004. Nieuwkomers waren Rio Ave, FC Alverca en Estrela Amadora. De drie clubs waren in het voorafgaande seizoen (2002/03) vanuit de Liga de Honra naar de hoogste divisie gepromoveerd. FC Porto wist de landstitel te prolongeren.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met elf of meer treffers achter hun naam.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2003/04 uit in de Primeira Liga.

Scheidsrechters

Zie ook
Liga de Honra 2003/04

Portugal
2004